Ке́ннет Э́лтон «Кен» Ки́зи ( ; 17 сентября 1935 — 10 ноября 2001) — американский писатель, драматург, журналист. Известен, в частности, как автор романа «Пролетая над гнездом кукушки». Автор считается одним из главных писателей бит-поколения и поколения хиппи, оказавшим большое влияние на формирование этих движений и их культуру.

Биография

Ранние годы 
Родился в местечке Ла-Хунта (штат Колорадо), в семье владельца маслобойни. В 1946 году переехал в Спрингфилд (штат Орегон). Юность Кизи прошла на отцовской ферме в долине Вилламетт, где он рос и воспитывался в добропорядочной, набожной американской семье. В школе, а затем и в колледже Кизи увлекался спортом и даже стал чемпионом штата по борьбе. После окончания школы Кен сбегает из дома с одноклассницей Фэй Хэксби. Впоследствии Фэй станет вечной верной спутницей идеолога контркультуры и родит от него четверых детей.

В 1957 году Кизи окончил факультет журналистики университета штата Орегон. Начал увлекаться литературой, был награждён Национальной стипендией Вудро Уилсона и зачислен на курсы писательского мастерства в Стэнфордский университет.

Подробно о ранних годах жизни Кизи повествует Чак Кайндер в романе «Медовый месяц» (2001).

Эксперименты с психоделиками 
В 1959 году в Стэнфордском университете, чтобы заработать, Кизи пошёл работать помощником психиатра в госпиталь ветеранов «Menlo Park», где добровольно участвовал в экспериментах по изучению воздействия на организм ЛСД, мескалина и других психоделиков.

В 1964 году вместе с друзьями-единомышленниками он организовал хипповскую коммуну под названием «Весёлые Проказники» (). Коммуна устраивала концерты-хеппенинги под названием «кислотные тесты» () с раздачей ЛСД всем желающим. «Кислотные тесты» часто сопровождались световыми эффектами (стробоскопами) и музыкой, которую вживую играла молодая группа Grateful Dead.

Позднее подобные вечеринки часто посещал поэт Аллен Гинзберг, а также прошли здесь боевое крещение «кислотой» и легендарные Ангелы Ада, что хорошо осветил Хантер Томпсон в своей книге «Ангелы Ада».

«Полёт над гнездом кукушки» 
В 1959 году Кизи написал «Зоопарк», новеллу о битниках, живущих коммуной в Норд-Бич (Сан-Франциско), но она так и не была опубликована. В 1960 он написал «Конец осени», о молодом человеке, покинувшем свою рабочую семью после получения стипендии в школе Ivy League, также не опубликованный.

Идея «Пролетая над гнездом кукушки» пришла к Кизи во время работы ночным санитаром в госпитале ветеранов в Менло-Парке. Кизи часто проводил время в разговорах с пациентами, иногда находясь под влиянием галлюциногенов, которые он принимал, участвуя в экспериментах с психоделиками. Кизи не верил, что эти пациенты были ненормальными, скорее общество отвергло их, поскольку они не вписывались в общепринятые представления о том, как человек должен себя вести. Опубликованный в 1962 году, роман имел немедленный успех; в 1963, он был переработан в имевшую успех постановку Дэйлом Вассерманом; в 1975, Милош Форман снял одноименный фильм, получивший 5 премий «Оскар» (лучший фильм, лучшая режиссура, лучшие актёр и актриса в главных ролях, лучший адаптированный сценарий), а также 28 других наград и 11 номинаций. Роман получил номер 58 в Рейтинге 100 лучших книг всех времён журнала Ньюсвик.

Автобусное путешествие 
В 1964 году, после публикации романа «Порою блажь великая» (другие варианты перевода названия: «Порою нестерпимо хочется», «Времена счастливых озарений»), Кизи пригласили в Нью-Йорк. Купив старый школьный автобус «Интернэшнл Харвест» 1939 года выпуска, «Проказники» раскрасили его яркими флуоресцентными красками, назвали «Furthur» (модификация слова further — дальше, вариант перевода на русский — «Далше», то есть «дальше» без мягкого знака). И, пригласив на место водителя Нила Кэссиди, отправились в путешествие по Америке во Флашинг (штат Нью-Йорк) на Международную выставку, которое виднейший публицист и историк XX века Жан Бодрийяр назвал «самым странным путешествием за всю историю человечества, после похода за золотым руном аргонавтов и сорокалетнего странствия Моисея по пустыне».

Этот период жизни и деятельности Кена Кизи и «Весёлых Проказников» запечатлён в документальном романе Тома Вулфа «Электропрохладительный кислотный тест» (). Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала этот роман лучшей книгой о хиппи.

Когда ЛСД был объявлен вне закона в США, «Весёлые Проказники» перебрались в Мексику. Но по возвращении в США Кизи был арестован за хранение марихуаны и осуждён на 5 месяцев.

Проблемы с законом 
Кизи был арестован за хранение марихуаны в 1965. Пытаясь ввести в заблуждение полицию, он сфальсифицировал самоубийство, попросив друзей оставить его грузовик на отвесной скале на берегу моря около Eureka, вместе с замысловатой предсмертной запиской, написанной Проказниками. Кизи сбежал в Мексику в багажнике машины друзей. По возвращении в США восемью месяцами позже, Кизи был арестован и отправлен в тюрьму округа Сан-Матео в Редвуде (Калифорния), на пять месяцев. По освобождении он вернулся на семейную ферму в Плезент-Хилле, в долине Вилламетт, где провёл остаток своей жизни. Здесь он написал множество статей, книг (в основном — сборников эссе) и рассказов.

Поздние годы 
После освобождения Кизи переехал в Плезент-Хилл (Орегон), чтобы посвятить себя семье. Он стал вести размеренную, уединённую жизнь, занялся сельским хозяйством, но продолжал писать.

В 90-е годы, когда мода и идолы 60-х возродились, Кизи вновь стал появляться на публике. В 1995 «Проказники» вновь собрались вместе, чтобы проститься со смертельно больным раком Тимоти Лири. Отыскав на болотистом пастбище проржавевший автобус «Далше», они вновь разукрасили его и отправились на фестиваль «Hog Farm Pig-Nick». В 1997 во время исполнения песни «Восхождение полковника Форбина» на концерте группы «Phish» Кизи последний раз вышел на сцену вместе с «Проказниками».

Литературная деятельность 
Опыт работы с психоактивными веществами в госпитале ветеранов был использован Кизи при написании первой книги «Пролетая над гнездом кукушки». Роман имел огромный успех у критиков и читателей. Кизи удалось создать произведение, парадоксально сочетающее в себе чётко выстроенный реалистический сюжет и неповторимую, призрачно-фантастическую повествовательную форму. Роман отличается народным лукавым юмором. По нему Милош Форман в 1975 году поставил одноимённый фильм. Кизи остался очень недоволен экранизацией. В частности, из-за того, что в фильме Вождь Швабра «отодвинут» на второй план, в то время как в романе это один из главных персонажей, от лица которого ведётся повествование.

После успеха этого романа, в 1962 году Кизи купил землю в Ла-Хонде (Калифорния). Здесь он написал новую книгу «Порою блажь великая» (1964), повествующую о семье лесорубов с разнообразными, сложными характерами, в которой наблюдается конфликт между индивидуализмом Западного Побережья США и интеллектуализмом Восточного. Второй роман также получает широкое признание.

Экранизация «Порою блажь великая» состоялась в 1971-м году. Главных героев сыграли Пол Ньюмен и Генри Фонда, а фильм был номинирован на две награды Киноакадемии.

Позже, в Плезент-Хилле, Кизи написал свой третий роман «Песнь моряка», который издаётся лишь в 1992 и не имеет большого успеха.

Кизи написал множество эссе и рассказов. Среди которых эксцентричный сборник «Гаражная распродажа Кена Кизи» (1972). Центральное место в книге занимает киносценарий «По ту сторону границы», коллективно созданный Кизи, Полом Фостером, Кати Вагнер и Кенном Беббсом. А также «Демон Максвелла» (1986), «Пещеры» (1990) и книги для детей, сатирическую пьесу «Обманщик» (1994), написанную по мотивам «Волшебника из страны Оз» Л. Фрэнка Баума.

Смерть 
Последние годы Кизи очень много болел. У него был диабет, рак печени, также он пережил инсульт. Ему сделали операцию, но через 2 недели состояние писателя резко ухудшилось. Умер Кен Кизи 10 ноября 2001 года в Sacred Heart Hospital в городе Юджин (Орегон) в возрасте 66 лет.

Работы

Романы 
 1962 «Пролетая над гнездом кукушки» ()
 1964 «Порою блажь великая» ()
 1992 «Песнь моряка» ()
 1994 «Последний заезд» (совместно с Кеном Баббсом) ()

Сборники рассказов и эссе 
 1973 «Гаражная распродажа Кизи» ()
 1986 «Когда явились ангелы» ()
 2003 «Тюремный журнал» ()

Пьесы 
 1990 «Дальнейшее расследование» ()
 1994 «Обманщик» ()

Экранизации 
 1971 «Иногда великая идея…» ()
 1975 «Пролетая над гнездом кукушки» ()
 1999 «Кислотный тест» () — любительский фильм, снятый во время автобусного путешествия с Весёлыми проказниками.

Издания на русском языке 
 Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки. Роман / Пер. с англ. В. П. Голышева. — М.: ТКО «АСТ», 1993. — 320 с. — ISBN 5-88196-126-9
 Кизи К. Порою нестерпимо хочется…: Роман / Пер. с англ. М. Ланиной. — Спб.: Лениздат, 1993. — 574 с. — ISBN 5-289-01565-5
 Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки. Роман / Пер. с англ. О. Крутилиной. — М.: «Центрполиграф», 2004. — 398 с. — ISBN 5-9524-1119-3

Примечания

Литература 
 Нугатов В. «Сны Орегона» // Над кукушкиным гнездом. Гаражная распродажа. — : Эксмо, 2008. — С. 7—22. — (Библиотека Всемирной литературы) — ISBN 978-5-699-28193-0

Ссылки 
 IntrepidTrips.com
 Key-Z Productions 
 

Выпускники Орегонского университета
Стипендиаты Стегнера (Стэнфордский университет)
Бит-поколение
Умершие от рака печени
Похороненные в Орегоне